Амбулакрум ( — прохаживаться):
 Амбулакрум — площадка (поле, плац) для учений войск в древнем Риме.
 Амбулакрум — церковный хор.

Примечания